Лос Валдез има више значења:

 Лос Валдез (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Валдез, Ранчо (Тепезала), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Валдез (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Валдез (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Валдез (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику